Барби и 12 танцующих принцесс () — анимационный фильм 2006 года. Режиссёром фильма был Грег Ричардсон. Фильм снят по мотивам сказки «The Twelve Dancing Princesses». Фильм является частью серии фильмов о Барби. Главную роль Женевьевы озвучивает Келли Шеридан. Этот фильм был выпущен 19 сентября 2006 года.

Музыка для фильма был написана Арни Ротом. Песня, звучащая в конце фильма в титрах, также написанная Ротом, Эми Пауерсом и Робом Хаднут, была номинирована на премию Emmy 2007.

Сюжет 
У короля-вдовца было 12 дочерей. Он считал, что ни одна из них не похожа на настоящую принцессу. Каждая из принцесс-непосед увлекалась интересными вещами: коллекционированием насекомых, крокетом, ходулями и другим. Все они без исключения любили танцевать и изнашивали по паре туфель каждую неделю. А снабжал их ими молодой башмачник Дерек. Поняв, что принцессам нужно стать серьёзнее, король приглашает свою кузину Ровену для воспитания дочерей. Но полубедная герцогиня приехала с корыстными целями: поработить принцесс, отравить короля и захватить престол. Принцессам нужно остановить Ровену и спасти отца…

Персонажи

Принцессы 
Имена принцесс начинаются на первые двенадцать букв английского алфавита и идут в порядке возраста

Эшлин () — самая старшая сестра, которой 21 год. Очень ответственная и правильная. Всегда беспокоится за своих сестёр, очень их любит. Как и все принцессы хочет спасти отца. Любит играть на флейте. У неё каштановые волосы, светло-голубые глаза и светлая кожа. Носит лиловое платье. Среди сестёр больше всех похожа на мать. Её озвучила Николь Оливер.

Блэр () — вторая по старшинству. Очень любит кататься верхом, из-за этого её платье местами немного грязное, что и заметила Ровена. 20-летняя Блэйр — брюнетка с тёмно-синими глазами. Чаще всего носит красное платье. По мнению многих, она самая красивая из всех сестёр. Её озвучила Дженнифер Коппинг.

Кортни () — третья по старшинству. Ей 19 лет. Всегда читает, поэтому везде ходит с книгой. Читая, может не замечать ничего вокруг. У неё тёмные волосы, карие глаза и светлая кожа. Носит синее платье. По всем этим качествам похожа на Белль из мультфильма Красавица и чудовище. Её озвучила Лалания Линберг.

Делия () — четвёртая по старшинству. Ей нравится спорт, а особенно бадминтон и крокет. У неё светлые волосы и ярко-зелёные глаза. Под цвет своих глаз носит зелёное платье. 18-летнюю принцессу озвучила Кэтлин Барр.

Эделин () — пятая сестра. Очень похожа на свою сестру Делию характером и интересами. Они очень сближены. У 18-летней Эделин каштановые волосы и светло-карие, почти оранжевые глаза. Так же как Делия носит платье под цвет глаз — оранжевое.

Фэллон () — шестая и средняя сестра. Ей 17 лет. Любит животных и играет на арфе. Ей нравятся романтические истории, которые заканчиваются хэппи-эндом. Носит тёмно-розовое платье. У неё светлые волосы и тёмно-карие глаза.

Женевьева () — седьмая сестра и главная героиня мультфильма. Всегда опаздывает на любые встречи и обеды. Из всех сестер у неё самый сильный и красивый голос. Также она лучше всех танцует. Влюблена в Дерека, но считает, что она ему не интересна. По внешности очень похожа на Барби — блондинка с голубыми глазами. Носит розово-белое платье. Ей 16 лет. Героиню озвучила Келли Шеридан.

Хэдли () — восьмая по старшинству и сестра-близнец Ислы. Вместе с сестрой любят отличаться. Ходит на ходулях, предпочитает всё отличное от других девушек. У неё тёмно-синие глаза и светлые волосы, собранные в хвост. Носит голубое платье. Этой принцессе 12 лет.

Исла () — девятая по старшинству и сестра-близнец Хэдли. Как и сестра-близнец, предпочитает всё отличное от других. Вместе с Хэдли 12-летняя принцесса любит ходить на ходулях. У неё светло-голубые глаза и каштановые волосы, собранные в хвост. Носит фиолетовое платье.

Жанесса () — десятая по старшинству и старшая среди тройняшек. Очень тесно общается со своей сестрой-тройняшкой Кэтлин и защищает другую — Лэйси. Вместе с сёстрами её возраста коллекционирует насекомых. У неё каштановые волосы, синие глаза и голубое платье.

Кэтлин () — одиннадцатая сестра и средняя сестра-тройняшка. Очень любит своих сестёр, и если они ссорятся, мирит их. У неё рыжие волосы и синие глаза. 5-летняя Кэтлин носит жёлто-розовое платье.

Лэйси () — самая младшая (двенадцатая) сестра и младшая среди тройняшек. Очень тесно общается с Женевьевой. Хочет быть полезной, но у неё все валится из рук. Ей, как и всем тройняшкам, в мультфильме исполнилось 5 лет. Она носит сиреневое платье. У Лэйси светлые волосы и синие глаза. Больше других сестёр похожа на отца — короля Рэндольфа. Её озвучила Шантал Стрэнд.

Другие 
Дерек () — девятнадцатилетний королевский башмачник. Ему очень нравится Женевьева, но он думает, что принцесса его не полюбит из-за её голубых кровей. Хорошо танцует и играет прекрасно на флейте. Очень помогал сестрам в их приключениях. В конце фильма женится на Женевьеве.

Феликс () — говорящий попугай Дерека. Хочет, чтобы Дерек и Женевьева были вместе, но из-за его намеков влюбленные смущались.

Графиня Ровена () — корыстная и злая женщина сорока семи лет. Пыталась отравить короля и занять его престол. Из принцесс она сделала служанок. В конце была заколдована вечно танцевать.

Десмонд () — пятидесятидвухлетний прислужник Ровены. Не очень ладит с Брутусом. Помогал Ровене захватить престол, но в конце также был заколдован вечно танцевать.

Твайла () — котёнок Женевьевы. Помогала сестрам в приключениях. Не ладит с обезьяной Ровены, поэтому питомцы постоянно дерутся.

Брутус () — обезьяна Ровены. Помогал ей осуществить зловещие планы. Терпеть не может Туилу и при встрече всегда говорит колкости в адрес котёнка.

Король Рэндольф () — король и отец двенадцати принцесс. Был отравлен Ровеной, но спасен своей младшей дочерью Лэйси, которая набрала живой воды из источника. Ему 62 года.

Королева Изабелла () — королева и мать двенадцати принцесс, жена короля Рэндольфа. Умерла до начала мультфильма, о ней мало чего сказано.

Ссылки 
  
 

Мультфильмы США 2006 года
Полнометражные мультфильмы США
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Барби (анимация)
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях